Ozoliņa ist der Familienname folgender Personen:

 Elvīra Ozoliņa (* 1939), lettische, für die Sowjetunion startende Speerwerferin und Olympiasiegerin
 Ieva Ozolina (* 1974), lettische Filmemacherin
 Sinta Ozoliņa-Kovale (* 1988), lettische Speerwerferin